

Anno 
 401 o 401 a.C.

Codici 
 401 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oosato, nella prefettura di Saitama, in Giappone

Matematica 
 401 – numero